LIC har flere betydninger:
 Lærernes Indkøbscentral – kæde af engrosvarehuse i Danmark og Sverige
 Livestock Improvement Corporation – multinational mejerikoncern fra New Zealand